Dieser Artikel behandelt die Bilanz des 1. FC Kaiserslautern im Europapokal. Größte Erfolge des Vereins waren der Gewinn des Intertoto-Cups in den Jahren 1975, 1988 und 1989 sowie das Erreichen des Champions-League-Viertelfinales 1999 und des UEFA-Pokal-Halbfinales 1982 und 2001. Im Oktober 2003 bestritt der 1. FC Kaiserslautern gegen den tschechischen Vertreter FK Teplice seine bislang letzte Partie in einem europäischen Vereinswettbewerb.

Am häufigsten trat der 1. FC Kaiserslautern gegen Vereine aus den Niederlanden an (16 Spiele), gefolgt von Teams aus Schweden, der Schweiz und Tschechien (einschließlich solcher zu Zeiten der Tschechoslowakei) mit jeweils 14 Begegnungen. Häufigster Gegner war der schwedische Verein Malmö FF, auf den die Pfälzer dreimal in Hin- und Rückspiel trafen (je ein Sieg und Unentschieden, vier Niederlagen, Torverhältnis 7:16). Gegen bundesdeutsche Vereine weisen die „Roten Teufel“ eine negative Bilanz (ein Sieg, fünf Niederlagen, 4:19 Tore), gegen Mannschaften der Deutschen Demokratischen Republik eine positive Bilanz auf (drei Siege, ein Remis und eine Niederlage bei 8:8 Toren).

Europapokalbilanz

Statistiken 
Bilanz International Football Cup (1961–1967): 26 Spiele, 8 Siege, 6 Unentschieden, 12 Niederlagen, 39:58 Tore (Tordifferenz −19)
Bilanz Intertoto-Cup (1967–1994): 54 Spiele, 27 Siege, 10 Unentschieden, 17 Niederlagen, 106:78 Tore (Tordifferenz +28)
Bilanz UEFA Intertoto Cup (1995–2008): 2 Spiele, 1 Sieg, 1 Niederlage, 2:5 Tore (Tordifferenz −3)

Bilanz Europapokal der Pokalsieger (1960–1999): 4 Spiele, 2 Siege, 2 Niederlagen, 2:6 Tore (Tordifferenz −4)
Bilanz UEFA-Pokal (1971–2008): 78 Spiele, 40 Siege, 7 Unentschieden, 31 Niederlagen, 144:98 Tore (Tordifferenz +46)

Bilanz Europapokal der Landesmeister (1955–1992): 4 Spiele, 2 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 6:4 Tore (Tordifferenz +2)
Bilanz UEFA Champions League (seit 1992): 8 Spiele, 4 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen, 12:12 Tore (Tordifferenz ±0)

Literatur 
 Tom Bender, Ulrich Kühne-Hellmessen (Hrsg.): Verrückter Europa Cup. Sportverlag Berlin, Berlin 1999, ISBN 3-328-00846-2, S. 211–212.

Europapokalstatistik
Kaiserslautern, 1. FC
Kaiserslautern, FC